Анто́ниу Ка́ндиду Гонса́лвиш Кре́шпу (; ) — португальский поэт, представитель течения парнасцев в португальской поэзии.

Биография 
Варианты произношения имени в Бразилии: Гонсалвис, Гонсалвиш или Гонсалвес, Гонсалвеш, в Португалии — Гонсалвеш.
Родился в Рио-де-Жанейро в семье португальского купца Антонио Хосе Гонсалвеша Крешпу и Франциски Розы да Консейсау, в возрасте 10 лет переехал в Португалию.
В 1877 году окончил Коимбрский университет по специальности «правоведение», после чего поселился в Лиссабоне, где занялся журналистикой. Сотрудничал с рядом изданий, в том числе O Ocidente (1877—1915) и коимбрской газетой Folha, где редактором был  — журналист и поэт, который был родоначальником поэтического направления парнасцев в Португалии. А. Крешпу также публиковался в журналах A Mulher (1879), Jornal do domingo (1881—1888), A Leitura (1894—1896), Branco e Negro (1896—1898) и Serões.

Как поэт А. Крешпу дебютировал сборником Miniaturas, опубликованным в 1870 году. Также занимался переводами, переводил на португальский стихи Генриха Гейне.

Среди других известных сочинений Крешпу: «Arabescos» (литературно-исторические этюды, Лиссабон, 1880), «Cartas a Luiza» (1886; педагогические сочинения) и стихотворения: «Uma primavera de mulher» (1872).

В 1874 году, ещё будучи студентом, А. Крешпу женился на писательнице Марии Ваш де Карвалью; благодаря жене и её кругу друзей вошёл в круг интеллектуалов Лиссабона, где вскоре приобрёл известность как поэт и публицист. Под влиянием парнасской школы отказался от романтической эстетики, проявив незаурядный поэтический дар. Его сборник Nocturnos неоднократно переиздавался (1882, 1888, 1897, 1923, 1942). В сотрудничестве с женой А. Крешпу опубликовал книгу «Сказки для наших детей» (, 1886).

В 1879 году А. Крешпу был избран в Кортесы по округу Португальская Индия. Умер от туберкулёза в 1883 году, в возрасте 37 лет.

Публикации 
 Miniaturas (1870)
 Nocturnos (1882)
 Contos para os Nossos Filhos (1886, в соавторстве с Марией Ваш де Карвалью)
 Obras Completas (1887)

Примечания

Ссылки 
 Sonetos de Gonçalves Crespo
 Nocturnos
 Gonçalves Crespo, António Feijó e outros

Писатели Португалии
Поэты Португалии
Детские писатели по алфавиту
Детские писатели Португалии
Португальские поэты
Выпускники Коимбрского университета